Велика награда Канаде је трка у оквиру шампионата Формуле 1.

Историја 
Прва трка под овим именом се возила 1961. године.
Почевши од 1967. године трке се возе у оквиру ФИА шампионата.

Трка се прво возила на стази у Боуманвилу, Онтарио.
Од 1978. године трка се вози на садашњој локацији, на Богородичином острву () у Монтреалу.
Стаза од 1982. године носи назив по трагично преминулом шампиону формуле 1 Жилу Вилневу.

Победници трка 
Шест возача има више од једне победе. Највише имају Михаел Шумахер и Луис Хамилтон - седам. Три победе има Нелсон Пике а по две победе имају Ајртон Сена, Џеки Стјуарт, Алан Џонс и Џеки Икс. Набројани возачи су једини који су успели да забележе више од једног тријумфа у својој каријери на овој стази.

Вишеструки победници (конструктори) 
Подебљана имена конструктора су и даље активини у такмичењу Формуле 1''

Победници по сезонама

Спољашње везе 

 Званичан вебсајт  
 Званичан вебсајт 

 
Канада
Спорт у Канади